Појам  може да се односи на:
Лоха (Еквадор),
Лоха (Гранада),